Ранчо ла Лима има више значења:

 Ранчо ла Лима (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Лима (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Лима (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ла Лима (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику